Giosuè Carducci est un poète italien (Prix Nobel de littérature en 1906).
 Filippo Carducci, commanditaire de la série de fresques des Hommes et femmes illustres d'Andrea del Castagno vers 1450
Castagneto Carducci est une commune italienne de la province de Livourne.
Lisa Carducci, poétesse et romancière canadienne

Homonymie de patronyme